Ted Kennedy s-ar putea referi la

 Ted Kennedy (născut în 1932), Senator al Senatului Statelor Unite din statul Massachusetts
 Ted Kennedy (hochei pe gheață) (născut în 1925), jucător canadian de hochei pe gheață
 Ted Kennedy (preot) (1931 – 2005), preot Australian
 Ted Kennedy (baseball) (1865 – 1907), jucător american de baseball 
 Ted Kennedy (fotbalist) (1877 – ? ), fotbalist de fotbal australian (conform, Australian rules footballer)

Vezi și 

 Kennedy (dezambiguizare)
 Ed Kennedy (dezambiguizare)
 Edward Kennedy (dezambiguizare)